Лу́дия Монте́ро Ра́мос (; род. 17 апреля 1999 года) — кубинская тяжелоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Панамерики 2018 года. Участница летних Олимпийских игр 2020 года в Японии.

Карьера 
В 2017 году приняла участие в своём первом крупном международном турнире, чемпионате Панамерики, где заняла итоговое восьмое место с общим весом на штанге 156 кг.
  
В 2018 году на чемпионате Панамерики в Санто-Доминго (Доминиканская республика) она завоевала бронзовую медаль с общим весом по сумме двух упражнений 172 кг.

В сентябре 2019 года на взрослом чемпионате мира в Паттайе кубинская спортсменка в весовой категории до 45 кг завоевала серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 167 кг. В рывке она завоевала малую серебряную медаль (76 кг).

Примечания

Ссылки 
 Лудия Монтеро Рамос на сайте IWF

 
Тяжелоатлеты Кубы
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года